Il doppio del torneo di tennis ATP Linz 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Anders Järryd e Hans Simonsson che hanno battuto in finale Brad Drewett e Pavel Složil 6–4, 7–6.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Chris Lewis (quarti di finale)
 Brad Drewett /  Pavel Složil (finale)

 Jiří Hřebec /  Louk Sanders (quarti di finale)
 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Linz 1981